Dwyfor Meirionnydd steht für:

 Dwyfor Meirionnydd (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Dwyfor Meirionnydd (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales